Alexandre Biamonti, karatéka français ;
 Francesco Biamonti, écrivain italien ;
 Giovanni Biamonti, musicologue italien.